Амплиту́да ( — значительность, обширность, величие, обозначается заглавной буквой А) — максимальное значение смещения или изменения переменной величины от среднего значения при колебательном или волновом движении. Неотрицательная скалярная величина, размерность которой совпадает с размерностью определяемой физической величины.

В общем случае гармоническое колебание математически записывается в виде:

 

или

 ,

где  — отклонение колеблющейся величины в текущий момент времени  от среднего арифметического за период значения (например, в кинематике — смещение, отклонение колеблющейся точки от положения равновесия, в электротехнике — мгновенное значение напряжения или силы тока от среднего значения и др.);
  — амплитуда колебания, то есть максимальное за период отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения, размерность  совпадает с размерностью  в общем случае амплитуда зависит от времени, например, при затухающем собственном колебании осциллятора;
  (радиан/с, градус/с) — круговая (угловая) частота, показывающая, на сколько радиан (градусов) изменяется фаза колебания за 1 с;
  (радиан, градус) — начальная фаза колебания.

== Амплитуда в разных разделах физики ==
 амплитуда для механического колебания тела (вибрация), для волн на струне или пружине — это расстояние и записывается в единицах длины;
 амплитуда звуковых волн и аудиосигналов обычно относится к амплитуде давления воздуха в волне, но иногда описывается как амплитуда смещения относительно равновесия (воздуха или диафрагмы говорящего). Её логарифм обычно измеряется в децибелах (дБ);
 для электромагнитного излучения амплитуда соответствует величине напряженности электрического и магнитного поля.

Форма изменения амплитуды называется огибающей.

Формальное определение в радиотехнике 
Амплитуда — наибольшее значение, которое принимает какая-либо величина, изменяющаяся по гармоническому закону.

Формальное определение предполагает применение термина «амплитуда» только для гармонической функции; «амплитуда» — модуль коэффициента перед гармонической функцией. В связи с этим термин «амплитуда» следует отличать от терминов, применимых к произвольным функциям:
 Максимальное значение сигнала — наибольшее мгновенное значение сигнала на протяжении заданного интервала времени;
 Минимальное значение сигнала — наименьшее мгновенное значение сигнала на протяжении заданного интервала времени;
 Размах сигнала — разность между максимальным и минимальным значениями сигнала на протяжении заданного интервала времени.

См. также 
   

 Волна
 Длина волны
 Резонанс
 Фаза колебаний
 Комплексная амплитуда
 Период колебаний
 Амплитудная модуляция
 Амплитуда сейсмической волны
 Механическая волна
 Частота колебаний

Примечания

Ссылки 

 
 

Теория колебаний
Теория волн
Радиотехнические величины и параметры